Источное — название населённых пунктов в Крыму
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Источное — село в Джанкойском районе.
 Источное — село в Красноперекопском районе.